Sigetec je lahko:
 Sigetec Ludbreški (Hrvaška)
 Sigetec (Hrvaška)